Puchar Azji 1984 rozgrywany był w Singapurze.

Kwalifikacje

Eliminacje odbywały się od sierpnia do października w 1984 r. Wzięło w nich udział 21 reprezentacji, które walczyły o 8 miejsc w turnieju finałowym.

Zapewniony awans miały :

  jako gospodarz
  jako obrońca tytułu

Zakwalifikowane drużyny:

Faza grupowa 

Dwie grupy po pięć zespołów, każdy z każdym, jeden mecz. Dwa najlepsze zespoły awansują do półfinałów.

Wszystkie czasy lokalne (UTC+8)

Grupa A

Grupa B

Runda Pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Nagrody

Królowie Strzelców 
  Jia Xiuquan 
  Shahrokh Bayani
  Nasser Mohammadkhani (wszyscy po 3 gole)

Najlepszy zawodnik

  Jia Xiuquan

Najlepszy bramkarz

  Abdullah Al-Deayea

Gole poszczególnych drużyn

11 bramek
  Chiny

8 bramek
  Iran

7 bramek
  Arabia Saudyjska

5 bramek
  Kuwejt

3 bramki
  Katar
  Singapur
  Syria
  ZEA

1 bramka 
  Korea Południowa

0 bramek 
  Indie

Puchar Azji w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
1984 w Azji
Piłka nożna w Singapurze
Singapur w XX wieku